Марник Данни Вермейл (; род. , Пер, Лимбург, Бельгия) — бельгийский футболист, защитник английского клуба «Престон Норт Энд».

Клубная карьера 
Марник Вермейл тренировался в юношеской академии льежского «Стандарда», где его заметили скауты «Манчестер Юнайтед». В 2010 году футболист перешёл в академию английского клуба.

Дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» 26 сентября 2012 года в матче Кубка Футбольной лиги против «Ньюкасл Юнайтед» на «Олд Траффорд», в котором «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:1.

2 сентября 2013 года отправился в аренду в нидерландский клуб «НЕК» до окончания сезона 2013/14. В аренде сыграл в рамках чемпионата Нидерландов 28 матчей и забил 3 мяча.

2 февраля 2015 года перешёл в «Шеффилд Уэнсдей», подписав с клубом контракт сроком на три с половиной года.

Карьера в сборных 
Выступал за сборные Бельгии разных возрастов (до 17, 18, 19 лет и до 21 года).

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»